Bubbling Over — двенадцатый студийный альбом американской кантри-певицы Долли Партон, выпущенный 14 сентября 1973 года на лейбле RCA Records.

Об альбоме

Список композиций

Примечания 

Альбомы Долли Партон
Альбомы RCA Records